Thomas Pilkington ist der Name folgender Personen:

* Thomas Pilkington (Ritter) (um 1430–nach 1486), englischer Ritter
 Thomas Pilkington (Politiker) (vor 1679–1691), englischer Kaufmann, Politiker und Bürgermeister von London